Радин: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Радин, Виктор Сергеевич (1940—2021) — заслуженный тренер СССР (волейбол).
 Радин, Владимир Исаакович (1926—1994) — российский физик, инженер-электромашиностроитель, трижды лауреат Государственной премии СССР.
 Радин, Джошуа (; 1974) — американский певец и композитор.
 Радин, Леонид Петрович (1860—1900) — профессиональный революционер, поэт, изобретатель. Автор песни «Смело, товарищи, в ногу!».
 Радин, Милан (род. 1991) — сербский футболист.
 
 Радин, Пётр Дмитриевич (начало 1800-х — 1868) — актёр Петербургской драматической труппы Императорских театров.
 Радин, Пол (1883—1959) — американский антрополог.



Топоним 
 Радин (Хойникский район) — деревня в Стреличевском сельсовете, Хойникский район, Гомельская область, Белоруссия.
 Радин — город в Радинском уезде Седлецкой губернии Российской империи, ныне Радзынь-Подляски (Польша).

См. также 
  (значения)